Randall kan som auktorsförkortning betyda:

 John E. Randall
 Helen A. Randall

Robotskapade auktorsförkortningar